

Список

1 марта 
 
 Лаундж, Джон Майкл (64) — американский астронавт, трижды (1985, 1988, 1990) работавший в космосе; рак печени .
 Моня, Ион (70) — румынский боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр 1960 года, серебряный призёр Олимпийских игр 1968 года, трёхкратный призёр чемпионатов Европы (1963, 1967, 1969) .
 Себёк, Хервиг (71) — австрийский актёр и режиссёр театра и кино.

2 марта 
 Бхатти, Шахбаз (42) — пакистанский политик, министр по делам национальных меньшинств (с 2008); убийство .
 Давыдова, Лидия Анатольевна (79) — камерная певица, сопрано. Народная артистка России (2001), руководитель ансамбля старинной музыки «Мадригал» .
 Зайцев, Михаил Тимофеевич (86) — Полный кавалер ордена Славы.
 Корешков, Виктор Викторович (58) — российский актёр театра и кино.
 Мацкявичюте, Антанина (85) — литовская советская актриса театра и кино .
 Рубинчик, Валерий Давидович (70) — белорусский и российский кинорежиссёр и сценарист .
 Ступников, Георгий Иванович (83) — участник Великой Отечественной войны, полномочный представитель Президента РФ по Ульяновской области (1991—1993) .
 Тор Вильхельмссон (85) — исландский писатель .

3 марта 
 Диаз, Пакито (73) — филиппинский актёр, продюсер, режиссёр .
 Капур, Гога (70) — индийский киноактёр .
 Квятковска, Ирена (98) — польская актриса.
 Клементи, Альдо (85) — итальянский композитор .
 Луиси, Аллан (94) — премьер-министр Сент-Люсии (1979—1981) .
 Москалёв, Георгий Николаевич (85) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945), советский и российский художник, народный художник Бурятии (1975), заслуженный художник РСФСР (1982) .
 Паротиков, Дементий Гаврилович (83) — советский и российский актёр, артист Алтайского краевого театра драмы им. В. М. Шукшина, Народный артист РСФСР (1979) .
 Радхакришнан, Венкатраман (81) — индийский астрофизик .
 Фихман, Ицхок Фишелевич (89) — советский востоковед-папиролог.
 Эллиот, Джеймс (67) — американский астроном, открывший кольцевую систему Урана и обнаруживший атмосферу Плутона .
 Эрикссон, Лассе (61) — шведский актёр.

4 марта 

 Берковский, Виктор Иванович (79) — спортивный врач, доктор команды «Динамо» (Киев).
 Бхаттараи, Кришна Прасад (87) — премьер-министр Непала (1990—1991, 1999—2000) .
 Гамидов, Эльчин Газанфар оглы (52) — заслуженный артист Азербайджана .
 Джеррот, Чарльз (83) — британский кинорежиссёр, обладатель премии Золотой глобус и номинант премии Оскар («Тысяча дней Анны») .
 Козятинский, Иван Климентьевич (90) — Полный кавалер Ордена Славы.
 Лукьянова, Татьяна Владимировна (63) — советский, российский художник, живописец и график. Создатель более 500 произведений прикладной графики. Автор книжных иллюстраций, плакатов и открыток. .
 Мер, Симон ван дер (85) — нидерландский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1984 года .
 Симонов, Михаил Петрович (81) — советский и российский авиаконструктор, генеральный конструктор ОКБ Сухого с 1983, Герой России .
 Сингх, Арджун (80) — индийский политик, Союзный министр развития человеческих ресурсов (1991—1994, 2004—2009)  .
 Сипитинер, Давид Иосифович (86) — дирижёр Одесского оперного театра, Заслуженный артист Украины.
 Фарг, Анни (76) — французская актриса и продюсер.

5 марта 

 Ворошилов, Виктор Фёдорович (84) — советский футболист и тренер .
 Гранадо, Альберто (88) — аргентинский и кубинский врач, писатель и учёный, ближайший друг Че Гевары .
 Кожевникова, Галина Владимировна (36) — заместитель директора и один из основателей правозащитного центра «Сова» .
 Коппола, Марио (74) — итальянский ядерный физик 
 Чирков, Владимир Николаевич — виолончелист, музыкант оркестра Пермского театра оперы и балета, доцент Пермского государственного института культуры .

6 марта 
 Михайлов, Бабу-Доржо (57) — советский и российский животновод, чабан, Герой Российской Федерации.
 Мыриков, Николай Степанович (86) — генерал-майор милиции, последний руководитель ГУВД Мосгориспокома, комендант Москвы в августе 1991 года по решению ГКЧП.
 Поплугар, Ян (75) — словацкий футболист, игрок братиславского «Слована» и сборной Чехословакии, бронзовый призёр чемпионата Европы 1960 года, серебряный призёр чемпионата мира 1962 года, приз УЕФА лучшему футболисту Словакии последних 50 лет (2003).
 Рамсей, Луи (81) — британская актриса. 
 Рыспаев, Эркин (55) — кыргызстанский кинорежиссёр .
 Терян, Аленуш (90) — первая женщина-физик и астроном Ирана .
 Файтельберг-Бланк, Виктор Рафаилович (76) — одесский писатель и врач, диссидент .
 Щенников, Виталий — советский и российский актёр.

7 марта 
 Кадец, Михаил Иосифович (87) — советский и украинский математик.  
 Окишев, Анатолий Михайлович — советский хоккеист и тренер, заслуженный тренер России, хоккеист и главный тренер (1974—1976, 1979—1983) команды Металлург (Новокузнецк) .
 Пушкарёва, Любовь Васильевна (92) — народная артистка РСФСР (1969), актриса МХАТа с 1941 года .
 Салуд, Родриго (72) — один из учредителей и исполнительный секретарь Всемирного боксёрского совета .
 Шерматова, Санобар (59) — узбекская и российская журналистка .
 Эскудеро, Адриан (83) — испанский футболист, лучший бомбардир Атлетико Мадрид.

8 марта 
 Коффа, Марина (59) — итальянская актриса.
 Старр, Майк (44) — бас-гитарист Alice In Chains .

9 марта 
 Асланова, Сона (86) — азербайджанская и советская оперная певица, заслуженная артистка Азербайджана .
 Бродер, Дэвид (81) — американский журналист и писатель, лауреат Пулитцеровской премии .
 Дегтярёв, Григорий Григорьевич (52) — спортсмен-десятиборец, заслуженный мастер спорта СССР, неоднократный чемпион СССР по десятиборью, рекордсмен России (действующему рекорду более 26 лет) .
 Сёренсен, Инге (86) — датская спортсменка, бронзовый призёр |Олимпийских игр 1936 года в Берлине в плавании брассом на 200 м, самая юная медалистка Олимпийских игр (12 лет и 24 дня), за всю их историю .

10 марта 
 Володин, Серафим Александрович (76) — российский художник, член Международной ассоциации художников и графиков при ЮНЕСКО .
 Ледерман, Габриэл (Gabriel Laderman) (81) — американский художник .
 Панасенко, Леонид Николаевич (61) — советский, украинский и русский писатель-фантаст.
 Сипаков, Янка (75) — белорусский писатель .

11 марта 
 Дженовезе, Алфред (79) — американский гобоист .
 Мансуров, Булат Богаутдинович (73) — режиссёр, народный артист России .
 Митаров, Муталиб Митарович (90) — табасаранский поэт, народный поэт Дагестана .

12 марта 
 
 Морелло, Джо (82) — американский музыкант, джазовый барабанщик .
 Мюс, Дитмар (65) — немецкий актёр, сценарист и писатель.
 Пицци, Нилла (91) — итальянская певица, двукратная победительница двух первых фестивалей в Сан-Ремо (1951, 1952) .
 Слоним, Пётр Львович (103) — советский деятель образования и культуры 
 Титов, Фёдор Иванович (92) — Герой Советского Союза.
 Туби, Тауфик (88) — генеральный секретарь Коммунистической партии Израиля (1990—2001), депутат Кнессета первого и последующих созывов .
 Харьковский, Николай Иванович (54) — модельер международного класса, победитель и призёр российских, всесоюзных конкурсов, абсолютный чемпион мира, член сборной СССР по парикмахерскому искусству .

13 марта 

 Вульф, Виталий Яковлевич (80) — российский искусствовед, театровед, литератор, переводчик, телеведущий (программа «Мой серебряный шар»), главный редактор радио «Культура».
 Георгелаш, Влад (61) - молдавский фолк-певец и композитор .
 Лелянова, Лариса Олеговна (54) — главный режиссёр Ростовского областного академического молодёжного театра, заслуженный деятель искусств России .
 Лерер, Шифра (95) — американская актриса еврейского театра на идише и кино аргентинского происхождения [kino/acter/hollywood/141807/bio/].
 Мартин, Ричард (59) — канадский хоккеист Баффало Сейбрз и сборной Канады .
 Пархомович, Виктор Михайлович (73) — заслуженный геолог Российской Федерации, генеральный директор объединения «Обьнефтегазгеология» .
 Ресино, Андрес (70) — испанский актёр.
 Румельхарт, Дэвид (68) — американский учёный в области когнитивистики .
 Стайнберг, Лео (Leo Steinberg) (90) — американский искусствовед, сын министра юстиции РСФСР И. З. Штейнберга .
 Фут, Ирвинг Пол (84) — американский литературовед и переводчик русской классики .
 Шуранов (Мухаметов), Владимир Леонтьевич (53) — советский и российский актёр театра и кино.

14 марта 
 Брудный, Арон Абрамович (78) — кыргызстанский психолог, философ, писатель-фантаст и киносценарист, доктор философских наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук, член Российской академии естественных наук .
 Гущин, Эдуард Викторович (70) — советский спортсмен, бронзовый призёр Олимпийских игр 1968 года в Мехико в толкании ядра, рекордсмен Европы .
 Машаду, Жоакин Пинту (80) — португальский губернатор Макао (1985—1987). .
 Милан, Алина Алексеевна —  православная девушка, ставшая известной после того, как отказалась сменить веру под угрозой смерти и умерла.
 Оплеснина, Альбина Ивановна (74) — солистка Государственного театра оперы и балета Коми, заслуженная артистка РФ, народная артистка Коми.

15 марта 
 Агранович, Леонид Данилович (95) — советский сценарист, режиссёр и драматург .
 Власов, Анатолий Александрович (82) — уральский писатель, член Союза писателей СССР .
 Каримова, Разия Зариф-кызы (94) — узбекская балерина и хореограф.
 Кищук, Константин Юрьевич (52) — российский каскадёр, постановщик трюков, актёр, обладатель приза «Золотой ангел» 1-го международного фестиваля каскадёров кино в городе Тулуза (Франция), Обладатель 1-го приза Международного фестиваля каскадеров в г. Бердянске, трагически погиб.
 Крейцберг, Яков Маевич (51) — дирижёр российского происхождения, главный дирижёр оркестра Нидерландской филармонии и Нидерландского камерного оркестра, а также главный приглашённый дирижёр Венского симфонического оркестра .
 Маранджян, Генрих Саакович (84) — российский кинооператор .
 Нэйт Догг (41) — американский музыкант .
 Ярмоненко, Самуил Петрович (90) — советский и российский учёный-радиолог. .

16 марта 
 
 Гель, Иван Андреевич (73) — украинский правозащитник, диссидент, политик, публицист, один из создателей Украинского Хельсинкского союза .
 Джонсон, Большой Джек (69) — американский певец и гитарист .
 Добров, Геннадий Михайлович (73) — российский художник, Народный художник Российской Федерации .
 Матрос, Дмитрий Шаевич (64) — доктор педагогических наук, профессор, проректор Челябинского государственного педагогического университета по информационным технологиям .
 Парфёнов, Евгений Иванович (83) — советский инженер-конструктор, специалист в области испытаний ядерного оружия.
 Трифонов, Геннадий Николаевич (65) — российский писатель и поэт .

17 марта 
 Береговская, Эда Моисеевна (81) — учёный-романист, специалист в области французской стилистики и методики преподавания французского языка, автор нескольких школьных учебников французского языка .
 Баянов, Виктор Михайлович (76) — кузбасский поэт, член Союза писателей России, главный редактор журнала «Огни Кузбасса» .
 Гоф, Майкл (94) — английский актёр (Бэтмен, Сонная лощина).
 Кёлер, Ханна (67) — немецкая актриса.
 Левин, Михаил Владимирович (98) — тренер первых советских олимпийских чемпионов по спортивной гимнастике, заслуженный тренер РСФСР .
 Окуджава, Важа Михайлович (81) — грузинский физиолог, академик, ректор Тбилисского государственного университета .
 Сац, Леонид Михайлович (72) — директор Санкт-Петербургского театра комедии им. Акимова; убийство .
 Строганов, Вячеслав Викторович (72) — заслуженный тренер России .
 Хаски, Ферлин (85) — американский музыкант, один из родоначальников современного кантри-стиля .

18 марта 

 Антуанетта (90) — княжна Монако, зоозащитница .
 Бойм, Зеэв (67) — израильский политик, министр .
 Борисов, Изяслав Борисович (77) — российский театральный режиссёр, профессор Новосибирского театрального института
 Каннавале, Энцо (83) — итальянский актёр .
 Кристофер, Уоррен (85) — Государственный секретарь США (1993—1997); рак .
 Фортен, Мишель (63) — французский актёр.
 Харрис, Джет (71) — британский музыкант .
 Шпир, Вольфганг (90) — немецкий актёр.

19 марта 
 Голубев, Игорь Андреевич (70) — российский писатель и переводчик (рубаи Хайяма) .
 Гуров, Лев Борисович (60) — советский и российский музыкант, ритм-гитарист и солист группы «Ариэль»; рак .
 Илюхин, Виктор Иванович (62) — российский политик, депутат Госдумы от КПРФ, председатель Комитета по безопасности Государственной Думы 1-го и 2-го созыва; обширный инфаркт .
 Корнилаев, Анатолий Николаевич (87) — Герой Советского Союза.
 Ланчер, Густав (100) — австрийский горнолыжник, серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Гармиш-Партенкирхене (1932) в комбинации.  
 Наббус, Мухаммад (28) — ливийский блогер и гражданский журналист, убийство .
 Нисчол, Навин (65) — индийский киноактёр .
 Форд, Гильермо (72) — панамский политик, вице-президент Панамы (1989—1994) .
 Шагидуллин, Шамиль Фагимович (42) — казахстанский и российский актёр театра и кино.

20 марта 
 Денисенко, Григорий Кириллович (89) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Кристо, Боб (70) — индийский киноактёр .
 Пирсон, Джонни (85) — американский композитор и пианист .
 Янг, Дороти (103) — американская актриса, ассистентка Гарри Гудини.
 Хауенштайн, Курт (Kurt Hauenstein) — Вокалист и басист легендарной Австрийской группы Supermax Supermax.

21 марта 

 Андрианов, Николай Ефимович (58) — советский гимнаст, семикратный олимпийский чемпион (1972, 1976, 1980), многократный чемпион и призёр мира и Европы .
 Боскамп, Ханс (78) — нидерландский футболист и актёр .
 Варзиев, Хаджисмел Петрович (73) — советский и российский хореограф, балетмейстер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист Северо-Осетинской АССР .
 Грицанов, Александр Алексеевич (52) — белорусский философ, социолог, историк и журналист .
 Найпак, Владимир Дмитриевич (72) — почётный вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики .
 Новак, Ладислав (79) — чешский футболист и тренер, игрок «Дуклы» (Прага) и сборной Чехословакии, бронзовый призёр чемпионата Европы 1960 года, серебряный призёр чемпионата мира 1962 года .
 Перкинс, Пайнтоп (97) — американский пианист и блюзовый музыкант .
 Фишер, Богумил (67) — чешский министр здравоохранения (2000—2002) .
 Хауэнштайн, Курт (62) — австрийский музыкант, лидер группы Supermax .
 Холлоуэй, Лолитта (64) — американская певица .

22 марта 
 Барентен, Надя (74) — французская актриса.
 Боучард, Виктор (84) — канадский пианист и композитор .
 Казанцев, Игорь Петрович (76) — российский судья по лёгкой атлетике, олимпийский арбитр .
 Лоор, Вильяр Валдурович (57) — советский волейболист, игрок сборной СССР (1975—1986), олимпийский чемпион (1980), двукратный чемпион мира, (1978, 1982), двукратный обладатель Кубка мира (1977, 1981), пятикратный чемпион Европы (1975, 1977, 1979, 1981, 1983) .
 Моисеенко, Владимир Николаевич (48) — российский сценарист «Возвращение», «12».
 Стенборг, Хелен (86) — американская актриса .
 Шефер, Реувин (85) — израильский актёр.
 Спарселло, Фрэнки (70) — американский музыкант, басист трэш-метал-группы Exhorder .

23 марта 

 Аргуэльес, Хосе (72) — американский художник, поэт, историк, математик, философ .
 Дювал, Лиана (83) — бразильская актриса.
 Карпов Владимир Николаевич (78) — телевизионный режиссёр.
 Ковачевич, Живорад (80) — югославский политик, мэр Белграда (1974—1982) .
 Ликок, Ричард (89) — британский кинооператор и режиссёр-документалист.
 Мархасев, Лев Соломонович (81) — петербургский журналист и сценарист.
 Мищанский, Николай Николаевич (57) — украинский и узбекистанский спортсмен (международные шашки), международный гроссмейстер.
 Скороходов, Юрий Иванович (64) — солист Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, заслуженный артист Российской Федерации .
 Стортон, Тревор (61) — английский футболист, выступавший за «Ливерпуль» (1972—1974) .
 Тейлор, Элизабет (79) — англо-американская актриса, двукратная обладательница кинопремии «Оскар» (сердечный приступ) .

24 марта 
 Соколовский, Анатолий Александрович (76) — артист Ярославского академического драматического театра имени Ф. Г. Волкова, заслуженный артист России .
 Сридхаран, Перумбадавам (73) — индийский писатель и журналист, старейшина литературы на Малаялам, лауреат национальной премии за роман о Ф. М. Достоевском .
 Уилсон, Лэнфорд (73) — американский драматург, лауреат Пулитцеровской премии (1980) .
 Краснощёков, Юрий Иванович (84) — советский и российский ученый в области мерзлотоведения, член-корреспондент РАН(1984),Герой Социалистического Труда 
 Юлиан (Гбур) (68) — грекокатолический епископ.

25 марта 
 Айснер, Томас (81) — американский энтомолог, основоположник химической экологии .
 Исакова, Мария Григорьевна (92) — советская спортсменка-конькобежец, трёхкратная чемпионка мира по классическому многоборью (1948—1950), рекордсменка мира на дистанции 1500 метров, заслуженный мастер спорта СССР. .
 Леонов, Павел Петрович (90) — советский художник-примитивист .
 Ройер, Жан (90) — французский политик, министр торговли (1973—1974), мэр Тура (1959—1995) .
 Ульянова, Ольга Дмитриевна (89) — племянница Владимира Ильича Ленина, последний прямой потомок семьи Ульяновых .

26 марта 
 
 Барыкин, Александр Александрович (59) — советский и российский рок-музыкант, композитор, певец; обширный инфаркт и отрыв тромба .
 Бэран, Пол (84) — американский инженер российского происхождения, считающийся одним из основоположников интернета .
 Гавранек, Франтишек (87) — чехословацкий футбольный тренер, тренер олимпийской сборной Чехословакии, ставшей победительницей Олимпийских игр 1980 года в Москве .
 Джонс, Диана Уинн (76) — британская писательница-фантаст .
 Клоорен, Энн (70) — эстонский актёр.
 Кувер, Гарри (94) — американский изобретатель, создатель суперклея .
 Левитов, Кирилл Львович (33) — российский журналист, главный редактор газеты «Московский комсомолец в Твери» .
 Ферраро, Джеральдин (75) — американский политик, кандидат в вице-президенты США от демократической партии на выборах 1984 года .
 Хиетанен, Юрьё (83) — финский спортсмен-гребец, двукратный чемпион Олимпийских игр в Хельсинки (1952) в гребле на байдарке-двойке на дистанциях 1000 м и 10000 м.

27 марта 
 
 Грейнджер, Фарли (85) — американский актёр (Незнакомцы в поезде, Веревка) .
 Капланов, Измаил Львович (72) — белорусский композитор и певец .
 Комблен, Жозеф (88) — бельгийский и бразильский католический теолог, один из лидеров теологии освобождения .
 Макгриф, Кори (Мегатрон) (32) — американский диджей и промоутер, убийство .
 Маккормик, Эллен (84) — американский политик, дважды кандидат на пост президента США .
 Нечипоренко, Валерий (55) — украинский писатель и журналист, заместитель генерального директора информационного агентства УНИАН, заслуженный журналист Украины, член Национального союза писателей Украины .
 Сюржер, Элен (82) — французская актриса.
 Эрриндел, Клемент Эфелстоун (79) — губернатор (1981—1983), генерал-губернатор (1983—1985) Сент-Китс и Невис .

28 марта 
 Абдуллаев, Супьян Минкаилович (54) — чеченский боевик и полевой командир; убит в результате спецоперации .
 Вермишев, Юрий Христофорович (90) — советский и российский учёный, доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР. 
 Пупынин, Борис Михайлович (60) — белгородский художник и скульптор, заслуженный художник России .
 Сторм, Эсбен (60) — австралийский актёр.
 Фосс, Венке (93) — норвежская актриса.
 Хойби, Ли (85) — американский композитор и классический пианист .
 Шале, Марсель (88) — руководитель французской контрразведки DST .

29 марта 
 Аленкар, Жозе (79) — вице-президент Бразилии (2002—2010), министр обороны (2004—2006). .
 Боб Бенни (84) — бельгийский певец .
 Вахтеров, Александр Константинович (74) — актёр Малого театра, заслуженный артист России. .
 Камбанеллис, Яковос (88) — греческий поэт и драматург .
 Тэнг, Алан (64) — гонконгский киноактёр, продюсер и режиссёр .

30 марта 
 Гурченко, Людмила Марковна (75) — советская и российская актриса театра и кино, эстрадная певица. Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Российской Федерации; сердечный приступ. 
 Климёнов, Сергей Леонидович (45) — российский каскадёр.
 Кудрявцев, Александр Петрович (72) — челябинский скульптор, член Союза художников СССР .
 Маслов, Иван Васильевич (90) — участник Великой Отечественной войны, лётчик 157-го истребительного авиационного полка 234-й истребительной авиационной дивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта, старший лейтенант.
 Прасад, Нутан (65) — индийский актёр.
 Сато, Тюрё (98) — японский скульптор .
 Солджер, Лиакят (56) — пакистанский комический актёр; сердечный приступ .
 Хуснутдинов, Нагим Хайрутдинович (79) — тренер по боксу, заслуженный тренер России .
 Чуркин, Борис Сергеевич (73) — профессор, заслуженный деятель науки России, действительный член Академии инженерных наук РФ, Академии профессионального образования РФ], изобретатель .

31 марта 
 Дадаскинов, Степан Егорович (77) — якутский журналист и писатель, заслуженный работник культуры РСФСР и Якутии .
 Кольцов, Павел Фёдорович (101) — участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза.
 Клэнси, Джил (88) — американский тренер по боксу, который тренировал Мохаммеда Али, Джо Фрейзера, Джорджа Формана .
 Кононов, Василий Макарович (88) — партизан, командир партизанского отряда 1-й Латвийской партизанской бригады, подрывник; рак .
 Хайлл, Клаудия (29) — австрийская спортсменка, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Афинах (2004) по дзюдо (до 63 кг), пятикратная призёрка чемпионатов Европы (2001, 2002, 2003. 2005, 2007), самоубийство .
 Юкина, Татьяна Геннадьевна (57) — советская актриса, исполнительница одной из главных ролей в фильме «Королевство кривых зеркал»; болезнь сердца.